Australian Open 2017 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner. Det var den 105. udgave af Australian Open og den første Grand Slam-turnering i 2017. Den blev spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 16. - 29. januar 2017.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Roger Federer, som vandt sin 18. grand slam-titel i karrieren og dermed forbedrede sin egen rekord for flest vundne grand slam-titler i herresingle. schweizeren sikrede sig sin femte titel i Melbourne var at vinde over Rafael Nadal i finalen med 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3.

Damesingletitlen gik til Serena Williams, som dermed vandt sin 23. grand slam-titel i damesingle, hvilket var ny rekord i den åbne æra, idet hun selv indtil da selv havde delt rekorden på 22 sejre med Steffi Graf. Det var endvidere hendes syvende singlesejr i Australian Open, hvilket var også var ny rekord i den åbne æra, da hun forinden havde delt rekorden på 6 singletitler med Novak Djokovic. I finalen besejrede amerikaneren sin storesøster, Venus Williams, med 6-4, 6-4.

I herredoubleturneringen sejrede Henri Kontinen og John Peers, der i finalen besejrede Bob og Mike Bryan med 7-5, 7-5, hvorved den finsk-australske duo vandt deres første grand slam-titel i herredouble.

Mesterskabet i damedouble blev vundet af Bethanie Mattek-Sands og Lucie Šafářová, der dermed vandt deres fjerde grand slam-titel i damedouble, og som i finalen vandt med 6-7(4), 6-3, 6-3 over Andrea Hlaváčková og Peng Shuai, der spillede sammen for allerførste gang.

Det useedede amerikansk-colombianske par bestående af Abigail Spears og Juan Sebastián Cabal sikrede sig mixed double-titlen, og begge vandt dermed den første grand slam-titel i deres karrierer. I finalen vandt de med 6-2, 6-4 over den langt mere rutinerede duo, andenseedede Sania Mirza og Ivan Dodig.

Turneringens første uge var præget af flere overraskelser end normalt. I herresingle tabte den forsvarende mester, Novak Djokovic, allerede i anden runde, og han fik selskab af topseedede Andy Murray, der måtte forlade turneringen i fjerde runde. Samme skæbne overgik den forsvarende mester i damesingle, Angelique Kerber, der ligeledes blev slået ud i fjerde runde. Det var første gang i den åbne æra, at både den forsvarende mester og den topseedede spiller i såvel herre- som damesingle ikke formåede at spille sig frem til kvartfinalerne. Og i herresingleturneringen kvalificerede blot to af de otte højst seedede spillere sig til kvartfinalerne, hvilket var det laveste antal siden 2003, hvor kvartfinalerne også kun havde deltagelse af to af de otte højst seedede.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Australian Open 2017 androg A$ 50.000.000, hvilket var en stigning på 13,6 % i forhold til året før, og præmierne i mesterskabsrækkerne fordelte sig som vist nedenfor.

Der var endvidere afsat A$ 2.200.000 til pengepræmier i rækkerne for kørestolstennis og opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner og til per diem-udbetalinger.

Resultater 
Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Eksterne henvisninger 
 Australian Open

Noter 

 
WTA Tour 2017
ATP World Tour 2017